Michu est un roi du royaume coréen de Silla

 Clément Michu, un acteur français (1936-2016).

Voir aussi 
 Madame Michu, un qualificatif désignant un homme de la rue.
 Miguel Pérez Cuesta, dit Michu, footballeur espagnol (1986-)